АЕЗ Закакиу () — кипрский футбольный клуб, базирующийся в муниципалитете Закаки на юго-западной окраине города Лимасол. Клуб был основан в 1956 году. Клубные цвета — зелёный и белый.

Состав

История выступлений

Достижения 
 Третий дивизион Кипра по футболу
 Победитель (2): 1992/1993, 1997/1998.

 Четвёртый дивизион Кипра по футболу
 Победитель (2): 1986/1987, 1991/1992 (группа Лимасол-Пафос).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте CFA

Футбольные клубы Кипра
Футбольные клубы, основанные в 1956 году
Спортивные клубы Лимасола
Спорт на Кипре в 1956 году